Міста Підляського воєводства Польщі:

П